Mirjam Björklund e Leonie Küng erano le detentrici dell'ultima edizione, ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Misaki Doi e Rebecca Peterson hanno sconfitto Mihaela Buzărnescu e Irina Chromačëva per ritiro.

Teste di serie 

  Miyu Katō /  Aldila Sutjiadi (quarti di finale)
  Ingrid Neel /  Peangtarn Plipuech (quarti di finale)

  Panna Udvardy /  Renata Voráčová (primo turno) 
  Valentini Grammatikopoulou /  Elixane Lechemia (quarti di finale)

Wildcard 

  Kajsa Rinaldo Persson /  Lisa Zaar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nordea Open 2022